Nagórnik est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Nagórnik, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Nagórnik, village de la voïvodie de Mazovie